Орден Турецкой Республики «За заслуги» (тур. Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı) — это третья по значимости награда Турецкой Республики. Вручается Президентом Турецкой Республики по решению Министерства Иностранных дел совместно с Высшим Советом Общества культуры, языка и истории имени Ататюрка за вклад в международное продвижение и прославление Турецкой республики в науке и искусстве.

История 
Орден был учреждён 7 августа 1988 года.

В 2013 году была проведена реформа, изменившая внешний вид ордена.

Описание 
На ордене есть солнце с шестнадцатью лучами, такое же как и на эмблеме Президента Турецкой республики. Длинные лучи солнца покрыты красной эмалью, короткие — белой.

Кавалеры ордена

Примечания 

Ордена Турции